Shaun het Schaap, een spin-off van Wallace & Gromit
 Shaun het Schaap (computerspel), een computerspel uit 2008 voor de Nintendo DS
 Shaun het Schaap (theater), theatervoorstelling
 Shaun the Sheep (televisieserie), een geanimeerde stop-motionkinderserie van Nick Park
 Shaun the Sheep Movie, een Brits-Franse animatiefilm van Mark Burton uit 2015
 A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon, een Britse animatiefilm geregisseerd door Richard Phelan en Will Becher uit 2019